Strýček může být:

 v základním významu zdrobněle strýc
 (dříve) starší místní venkovský muž, soused (zejména v přátelském oslovení)

osoby
 Strýček Sam – personifikace USA
 Strýček Ho – přezdívka vietnamského politika Ho či Mina
 Strýček Jedlička – umělecký pseudonym baviče a humoristy Antonína Jedličky
 Strýček Skrblík – postava z animovaného seriálu pro děti Kačeří příběhy
 Jiří Strýček (* 1959) – český politik, zastupitel města Nový Jičín

díla
 Strýček Robinson – nedokončený román Julesa Verna
 Chaloupka strýčka Toma – nejznámější román americké spisovatelky Harriet Beecher Stoweové
 Strýček Váňa – první divadelní hra Antona Pavloviče Čechova
 Můj strýček Oswald – román britského spisovatele Roalda Dahla
 To byla svatba, strýčku! – česká filmová komedie z roku 1976

podobná jména
 Strýčkovy – část města Rožmitál pod Třemšínem

Související články 
 Strýc (rozcestník)
 Strejček

Externí odkazy